Península de Taman — península russa no Krai de Krasnodar
Taman Safari — jardim zoológico localizado em Pasuruan, na Indonésia

Desambiguação